Fanellia granulosa är en korallart som först beskrevs av Sôichirô Kinoshita 1907.  Fanellia granulosa ingår i släktet Fanellia och familjen Primnoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
granulosa